Кристофер Бриан Трехо Морантес (; родился 2 декабря 1999 года в Гуадалупе, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Атлас».

Клубная карьера 
Трехо — воспитанник клуба «Атлас». 8 февраля 2018 года в поединке Кубка Мексики против «Тампико Мадеро» Кристофер дебютировал за основной команды. 4 августа в матче против УНАМ Пумас он дебютировал в мексиканской Примере. 31 августа 2019 года в поединке против столичной «Америки» Кристофер забил свой первый гол за «Атлас».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Атлас»